Xanthoporus är ett släkte av svampar. Xanthoporus ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Xanthoporus